Grup de Teatre Independent, companyia de teatre de Catalunya
 Gran Turisme Injecció, model d'automòbil de Gran Turisme amb motor d'injecció